Педроче () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 122 км². Население — 1660 человек (на 2010 год). Расстояние — 96 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pedroche en la Red
 Pedroche
 Ayuntamiento de Pedroche
 Solienses. Cultura en Los Pedroches

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы